Антон Михайлович Чупков () — российский пловец, двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года на дистанции 200 метров брассом, заслуженный мастер спорта России.

Многократный обладатель , победитель и призёр Летних юношеских Олимпийских игр 2014 года в Нанкине, четырёхкратный чемпион , четырёхкратный чемпион I Европейских игр 2015 в Баку, чемпион Всемирных военных игр, многократный рекордсмен, победитель и призёр первенств России и Европы среди юниоров, чемпион России на дистанции 200 м брассом.

Биография 
Антона Чупкова начала водить в бассейн мама, чтобы он улучшил своё здоровье. Пройдя начальную подготовку у Натальи Юрьевны Быковой, с 11 лет Антон Чупков тренируется у Немтырёва Александра Сергеевича в Спортивной школе олимпийского резерва по плаванию «Юность Москвы».

Антон является членом молодёжной сборной России по плаванию с 2013 года, со специализацией на дистанциях 100 и 200 м брасс.

В 2013 году Антон Чупков принял участие в , выиграв золотую медаль на дистанции 200 м брассом и серебро на 100 м брассом.

В 2014 году Антон Чупков успешно выступил на , где на личных дистанциях брассом на 50 и 100 м выиграл 2 бронзовые медали, а на 200 м — серебро. Со сборной командой России завоевал золотые медали в мужской комбинированной эстафете 4×100 м и в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м, где вместе с Дарьей К. Устиновой, Александром Садовниковым и Дарьей С. Устиновой установил  Европейского чемпионата (3:49,05).

В августе 2014 года Антон Чупков принял участие в юношеских Олимпийских играх в Нанкине, где выиграл в общей сложности 5 медалей, в том числе две золотые, и установив два юношеских мировых рекорда — на 100 м брассом (1:00,84) и вместе с командой (Евгений Рылов, Александр Садовников, Филипп Шопин) в комбинированной эстафете 4×100 м.

В апреле 2015 года в возрасте 18 лет Антон стал Чемпионом России на дистанции 200 м брассом.

В июне 2015 года Антон Чупков успешно выступил в Баку на первых Европейских играх, выиграв 4 золотые медали и побив два юношеских рекорда мира. Первую золотую медаль завоевал на дистанции 200 метров брассом, показав в финале результат 2:10,85 и опередив занявшего второе место пловца больше чем на 2 секунды. Вместе с Марией Каменевой, Даниилом Пахомовым и Ариной Опёнышевой выиграл золото в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м с результатом 3:49,53. Показав результат 1:00,65 секунды, Антон выиграл второе золото на дистанции 100 м брассом, обновив свой же юношеский рекорд мира. В составе мужской сборной вместе с Филиппом Шопиным, Даниилом Пахомовым и Владиславом Козловым в комбинированной эстафете 4×100 метров завоевал золотую медаль с результатом 3:36,38 секунды.

Коллегиальным решением руководителей ОКР, Минспорта и спортивных федераций, команды которых входили в состав делегации на Первых Европейских играх, Антон Чупков был выбран знаменосцем российской команды на церемонии закрытия игр (28.06.2015). По словам руководителя спортивной делегации РФ на первых Европейских играх «Антон Чупков — один из тех, кто, добившись больших побед на юниорском уровне, в ближайшее время способен выйти на первые роли в национальной сборной. Он уже чемпион страны и вскоре будет выступать на мировом первенстве. Сегодня Антон олицетворяет будущее нашего спорта, новое поколение, которое готово продолжить славные победные традиции России на самом высоком уровне».

В июле 2015 года был приглашён на телеканал «Москва 24», где дал интервью зрителям канала.

На первом для него чемпионате мира по водным видам спорта, проходившим летом 2015 года в Казани, в полуфинальном заплыве Антон показал восьмой результат 2:09,64, установив очередной юношеский рекорд мира, а в финале занял седьмое место с результатом 2:09,96.

На первенстве мира по плаванию среди юниоров, прошедшем в конце августа 2015 года в Сингапуре, в предварительном заплыве на 100 м брассом Чупков установил новый рекорд мира — 1:00,12, а в финале этого вида программы выиграл золото с результатом 1:00,19. В этот же день пловец вместе с партнёрами по команде Ириной Приходько, Даниилом Пахомовым и Ариной Опёнышевой выиграл золото в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м с результатом 3:45,85, установив новый юношеский рекорд мира. На четвёртый день этого первенства Антон выиграл золото на дистанции 200 м брассом с рекордом соревнований 2:10,19. В заключительный день первенства мира в финале непрофильной для себя дистанции 50 м брассом Антон показал седьмой результат 28,41, и вместе с Романом Лариным, Даниилом Пахомовым и Владиславом Козловым выиграл золото в мужской комбинированной эстафете 4×100 м с результатом 3:36,44, установив новый юношеский рекорд мира и показав на своём этапе результат 59,84. По итогам первенства мира по плаванию среди юниоров 2015 года Антон Чупков стал спортсменом, завоевавшим наибольшее количество золотых медалей — четыре (100 м и 200 м брасс, мужская и смешанная комбинированные эстафеты). Антон также стал лучшим спортсменом соревнований, набрав наибольшее количество очков FINA: за показанный результат на 200 м брассом набрано 928 очков FINA.

На прошедшем в октябре 2015 года чемпионате и первенстве г. Москвы в 25 м бассейне Антон Чупков выиграл три первых, два вторых и третье место и показал лучший результат Чемпионата по очкам (849 очков за 2:07,20 на дистанции 200 м брассом).

По результатам прошедшего в ноябре 2015 года в Казани Чемпионата России в 25 м бассейне Антон получил второй результат по очкам (931 очков за результат на дистанции 200 м брассом) и по результатам индивидуальных заплывов, выиграв 2 серебра на дистанции 100 м брассом с новым юношеским рекордом мира 57,61 и на дистанции 200 м брассом с юношеским рекордом России 2:03.57, был квалифицирован для участия в предстоящем в декабре 2015 года Чемпионате Европы. Кроме того, Антон выиграл с партнёрами по Московской команде золото в смешанной комбинированной эстафете 4×50 м и бронзу — в мужской комбинированной эстафете 4×100 м.

На чемпионате Европы по плаванию, прошедшем в декабре 2015 года в Нетании, в предварительном заплыве на дистанции 200 м брассом Антон был дисквалифицирован, что не позволило ему в дальнейшем бороться за медаль на этой дистанции, а на 100 м брассом прошёл в финал, показав там восьмой результат.

На Олимпийских играх в Рио выступал в 2 дисциплинах: 200 м брассом и комбинированной эстафете. На 200-метровке стал бронзовым призёром с результатом 2.07.70. В эстафете в составе российской четверки стал 4-м.

Осенью 2016 года был призван в ряды Вооружённых сил России, проходил службу в спортивной роте.

На чемпионате мира 2017 в Будапеште завоевал золотую медаль на дистанции 200 м брассом с результатом 2:06,96.

Спустя два года, на чемпионате мира 2019 в Кванджу защитил свой титул, став двукратным чемпионом мира на дистанции 200 м брассом, установив в финале новый мировой рекорд — 2:06,12.

В мае 2021 года на чемпионате Европы, который состоялся в Венгрии в Будапеште, российский спортсмен на дистанции 200 метров брассом завоевал золотую медаль, показав время в финальном заплыве 2:06,99.

Личная жизнь 
Не женат.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (25 августа 2016 года) — «за высокие спортивные достижения на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), проявленные волю к победе и целеустремленность».
 Лауреат Национальной спортивной премии в номинации «Спортсмен года» (2019).

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Антона Чупкова
 Профиль на swimrankings
 Антон Чупков. Профиль на сайте ВФПм
 Профиль на the-sports.org

Интервью 
 23-07-2014 Антон Чупков: кроль в исполнении Розы Насретдиновой быстрее, чем мой брасс
 23-07-2014 Пловец Антон Чупков: а кто не мечтает об Олимпиаде?
 Москомспорт: «Интервью». Пловец Антон Чупков — об участии в Европейских играх

Пловцы России
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы мира по плаванию
Чемпионы Европейских игр по плаванию
Чемпионы Европы по плаванию
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года